Районные газеты Чувашии — газеты, выпускающиеся в сельских районах Чувашской Республики. Учредителями газет являются государственные и муниципальные организации. В газетах размещается информация о деятельности органов муниципальной власти, по ведению приусадебного хозяйства, новости из жизни сельчан, реклама предпринимателей.

Примечания

Ссылки 
 Районные и городские газеты Чувашии;
 Портал «СМИ Чувашии».
 Четыре чувашские газеты признаны на федеральном уровне социально значимыми. //cheboksary.ru , 22.10.2015.
 Газеты и журналы республики Чувашия (онлайн). 
 Печатная пресса Чувашии удерживает подписные тиражи. // Портал органов власти Чувашской республики. Пресс-центр, 12.07.2016.

Литература 
 Городские и районные газеты Чувашии : сборник статей / сост. В. П. Комиссаров; [худож. И. Е. Калентьева]. — Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2007. — 255 с. : ил.
 Варламова И. В. Региональная пресса в условиях глобализации (на примере печатных СМИ Чувашской республики) // Журналист. Социальные коммуникации. 2013. — № 2. — С. 16-20.
 Данилов А. П., Данилова М. Г. Пресса Чувашии в Интернете. / Вестник Челябинского государственного университета. 2015. — № 5 (360). — C. 314—319. 
 Даутова Р. В. Районные газеты автономных республик Поволжья в период «оттепели». / Вестник Челябинского государственного университета. 2009. — № 10 (191). — С. 74—82.

Газеты Чувашии